Анато́лий Курно́сов:
 Курносов, Анатолий Михайлович (род. 1928) — советский и российский учёный.
 Курносов, Анатолий Николаевич — советский самбист, шашист.